Gope ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Gope (Schauspieler), Bollywoodschauspieler
 Georges Gope-Fenepej (* 1988), neukaledonischer Fußballspieler